Элиас Стейн ():
 Стейн, Элиас (1748—1812) — нидерландский шахматист.
 Стейн, Элиас (1931—2018) — американский математик.